Ion Vlad se poate referi la:
Ion Vlad - critic și teoretician literar român.
Ion Vlad - sculptor român.
Ion Vlad - pictor român.
Ion Vlad - primar al orașului Roman